Ippocampo – genere di animali della famiglia Syngnathidae
 Ippocampo – regione del cervello
 Ippocampo – figura mitologica
 Ippocampo – figura araldica
 Ippocampo – satellite naturale di Nettuno

Altri progetti